Geografia: arxipèlag de Madeira. Situat a l'oceà Atlàntic, és una regió autònoma de Portugal. També és l'illa principal de l'arxipèlag.
 Enologia: el vi de Madeira, o simplement madeira, és un vi originari de les illes Madeira, usat com a vi de postres i per a reduir salses.
 Hidrografia: el riu Madeira és un dels afluents de l'Amazones, a l'Amèrica del Sud.